Стани́слав Та́биш (; ) — польский художник, график, сценограф, педагог, профессор, ректор Краковской академии искусств.

Биография 
До 1982 обучался в Академии изобразительных искусств в Кракове в студии под руководством профессора Тадеуша Бжозовского. Работал преподавателем академии, затем профессор, декан факультета графики. В 2012 году был избран ректором Краковской академии искусств (на 2012—2020 учебные годы).

С 2002 года был председателем Союза польских художников-пластиков краковского региона.

Творчество 
Занимался живописью, рисунком, графическим проектированием, сценографией. Полотна и рисунки художника представляют собой особый вид сюрреализма. Автор в своих произведениях создавал визуальные микро- и макрокосмические пейзажи и композиции с фантастическими животными, насыщенные поэтической атмосферой сна и магии. Частым мотивом рисунков С. Табиша является мифический единорог.

Автор 47 персональных выставок на родине и за границей. Работы С. Табиша находятся в коллекциях ряда музеев Польши, частных собраниях в Германии, Швейцарии, Швеции, США, Австрии, Испании и Франции.

Автор сценографии концертов композитора Збигнева Прайснера в 1999 — «Мои коллеги по концу света» в Старом театре в Кракове и в 2000 — в Национальном театре в Варшаве.

Писал статьи и эссе об искусстве, которые публиковались в польской периодике, в частности, в Czas Krakowski, Architekturа & Biznes, Dekadа Literackа, Dziennik Polski, Głos Plastyków, Pokaz, Arteon, Frazа, Wiadomości ASP и др.

В 1983—1988 выступал в качестве певца в краковском кабаре «Подвал под баранами» (), писал стихи.

Примечания

Ссылки 
 STANISŁAW TABISZ

Художники Польши
Графики Польши
Выпускники вузов Кракова
Педагоги Польши
Сценографы Польши
Ректоры Краковской академии искусств